

Codes 
 P, province de Palencia, selon la norme ISO 3166-2:ES.
 p est le nom d'une balise HTML pour faire un paragraphe.

Arts et culture

Littérature 
 P est la note signifiant « piètre » dans la série des livres Harry Potter pour noter les examens.

Musique 
  abréviation de piano, nuance en musique.

Sciences 
 Valeur p (également écrite P ou P-Value)

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le P indique un objet céleste qui a été découvert entre le  et le  d'une année.

Biologie 
 La vitamine P est connue aujourd'hui sous le nom de vitamine C2.
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, la lettre P désigne la proline.

Géologie 
 Les ondes P sont les ondes de compression lors d'un tremblement de terre.

Mathématiques 
  désigne usuellement un polynôme.
 p désigne la variable du domaine de Laplace, en analyse fonctionnelle.
  désigne l'ensemble des nombres premiers.
 (E) est l'ensemble des parties d'un ensemble.
  désigne un périmètre.

Informatique 
 L'élément HTML p marque un paragraphe.
 P est une classe de complexité de la théorie de la complexité des algorithmes.
 Pi est le préfixe binaire signifiant pébi (1024 = 2).
 le langage P est implémenté dans Amaya.

Médecine 
 L'onde P, en électrocardiographie, correspond à la dépolarisation des oreillettes.

Phonétique 
 [p] est le symbole en alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive bilabiale sourde.

Physique - Chimie 
 P est le symbole chimique de l'élément chimique phosphore (voir la liste des éléments chimiques).
 p est un type d'orbitale atomique (abréviation de principal). Les éléments du bloc p, bloc du tableau périodique sont ceux dont l'orbitale la plus haute occupée est de type p.
 p+ (minuscule) est le symbole du proton.
 p (minuscule ou majuscule) désigne classiquement la pression.
 P (majuscule) désigne une puissance.
 en mécanique :
 p (minuscule) est souvent utilisée pour noter la quantité de mouvement, c'est-à-dire la masse multipliée par la vitesse (p=mv).
 P (majuscule) est parfois utilisée pour noter la poussée d'Archimède (plus souvent notée  ou ).
 p (minuscule) est l'opérateur mathématique désignant un cologarithme (-log10) en chimie, l'exemple le plus courant étant le pH.

Unités 
 p (minuscule) est le préfixe du SI signifiant pico (10).
 P (majuscule) est le préfixe du SI signifiant péta (10).
 Pi est le préfixe binaire signifiant pébi (1024 = 2).
 P (majuscule) est le symbole de la poise.

Vie pratique 
 La lettre P est le sigle distinctif des automobiles venant du Portugal.
 la lettre P était le code de la province de Palencia sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 2000.
 p. est l'abréviation de page(s).
 Selon le code de la route, un P (majuscule) blanc sur un panneau bleu signifie « parking ».

Autres 
 Voir de P0 à P99
 P était l'abréviation latine du prénom Publius.
 Le P est le nom utilisé en Nouvelle-Zélande pour désigner la méthamphétamine.
 Épître de Pierre
 ℗, le symbole de copyright phonographique
 Badge « P », un symbole nazi

Notes et références 

Symbole chimique